Тут список статей, які стосуються теми "Total Recall", що помилково переклали як "Згадати все" (рос. "Вспомнить все")

Ми можемо згадати це для вас оптом - оповідання Філіпа Кіндрета Діка, з якого почалася історія фільмів циклу "Total Recall"

Пригадати все (фільм, 1990) - фантастичний бойовик режисера Пола Верховена 1990 року за участи Арнольда Шварценеггера.

Пригадати все (фільм, 2012) - рімейк цього бойовика від Лена Вайсмана 2012 року із Коліном Фарреллом у головній ролі.

Пригадати все (книга) - книга мемуарного характеру, написана Арнольдом Шварценеггером в 2012 році.

Всеосяжний спогад - психологічний термін, що стосується ейдетичної пам'яті

Примітка